Maciej Kozłowski (ur. 1944) – polski astronom, współtwórca polskiego Internetu, wieloletni dyrektor NASK
 Maciej Kozłowski (ur. 1943) – polski historyk, dziennikarz, publicysta, działacz opozycji w okresie PRL, dyplomata, w latach 1999–2003 Ambasador RP w Izraelu.
 Maciej Kozłowski (1957–2010) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Maciej Kozłowski (1960–2017) – polski pisarz i psychiatra